Une antenne locale est une structure locale qui représente une organisation nationale. Il en existe notamment pour de très grosses entreprises, des associations et ONG de grande taille. En général, ce type de structure vise à donner une taille plus facile à gérer à un projet de grande ampleur, ou à donner un aspect plus local, plus proche de la population à une organisation nationale.

Exemples 
On peut penser aux antennes locales des associations (Croix-Rouge/Croissant-Rouge présents dans de nombreux pays sous une forme nationale, comités locaux de UFC…) mais aussi aux antennes locales de McDonald's… 

Mode d'organisation